Juchbach ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Juchbach (Aare), linker Zufluss der Aare in der Gemeinde Böttstein, Kanton Aargau
 Juchbach (Heischer Dorfbach), rechter Zufluss des Heischer Dorfbachs (zum Jonenbach) in der Gemeinde Hausen am Albis, Kanton Zürich
 Juchbach (Lohbach), rechter Zufluss des Lohbachs (zum Mattenbach) in der Gemeinde Schlatt, Kanton Zürich
 Juchbach (Riedbach), rechter Zufluss des Riedbachs (zur Eulach) in der Gemeinde Wiesendangen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Jüchbach